Чемпионат Уэльса по футболу 1996/1997 годов — 5-й сезон Валлийской лиги. Чемпионский титул смог защитить клуб «Барри Таун».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Статистика на rsssf.com

Уэльс
Уэльс
Чемпионат Уэльса по футболу
Спорт в Великобритании в 1996 году
Спорт в Великобритании в 1997 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1996/1997